Zabawska ist der Familienname folgender Personen:

Daria Zabawska (* 1995), polnische Diskuswerferin
Krystyna Zabawska (* 1968), polnische Kugelstoßerin